Висо́ка (Высокая) — гора в Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Расположена на границе  Рожнятовского и  Богородчанского районов Ивано-Франковской области, юго-восточнее села Осмолода.

Высота 1803,6 м. Лежит в северо-западной части хребта Игровище. Северные и восточные склоны горы очень крутые, труднопроходимые. Вершина и привершинные склоны незалесненные, с каменными осыпищами, местами — криволесье из сосны горной, ниже — лесные массивы.

Южнее вершины расположена гора Игровец (1804,3 м), на северо-восток —  Середня (1639 м), на северо-запад простирается хребет Матахов.

Ближайшие населенные пункты:  Старая Гута, Осмолода.

Источники 
 Висока

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы